Систе́ма Драгома́нова, «драгома́новка» () — украинская кириллическая письменность (гражданский шрифт), созданная по модели сербской «вуковицы» в 1870-е годы в Киеве. Разработчики: П. И. Житецкий, М. П. Драгоманов и др. Известна по имени Драгоманова, который популяризовал эту письменность, использовав как в частной переписке, так и в своих публикациях (впервые в 1878 г., «Громада», Женева). Житецкий же называл её «герцеговинкой», намекая на сербский прообраз.

Распространения драгомановка не получила как из-за противодействия российских (на востоке) и австрийских (на западе) властей, так и по внутренним причинам: она весьма резко порывала с традицией и часто приводила к более длинным написаниям, чем системы-конкуренты (прежде всего «желеховка» и её потомки).

Принципы орфографии 
Драгомановка в основном составлена по принципу «одна буква — один звук», что по замыслу должно упрощать её изучение и применение.

Главные отличия между ныне используемой украинской письменностью и драгомановкой:
 вместо буквы «й» пишется кириллическая «ј» (дај);
 вместо «щ» пишется «шч» (шчука);
 отсутствуют буквы «є», «ї», «ю», «я», вместо них в начале слова и после гласных пишутся сочетания «је», «јі», «ју», «ја» (јаблуко), а после согласных — «ье», «ьу», «ьа» (свьатиј);
 окончание «‑ться» на драгомановке пишется как «‑тцьа» (сподівајетцьа).

Примеры 

Пример драгомановки можно увидеть на современной украинской банкноте в 20 гривен, где изображён отрывок из «Веснянок» Ивана Франко.
Земле, моја всеплодьучаја мати!
Сили, шчо в твојiј движесь глубинi,
Крапльу, шчоб в боју смілiјше стојати,
дај i мінi!

См. также 
 Украинский алфавит
 Ярыжка
 Правописание «Русалки Днестровой»
 Кулишовка
 Желеховка

Исторические системы орфографии украинского языка